Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Pilon – kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Debby Stam-Pilon – holenderska siatkarka
 Dominique Pilon – francuski brydżysta
 Germain Pilon – francuski rzeźbiarz